Il doppio del torneo di tennis Tippmix Budapest Grand Prix 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrici Petra Mandula e Barbara Schett che hanno battuto in finale Virág Németh e Ágnes Szávay 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Petra Mandula /  Barbara Schett (campionesse)
 Iveta Benešová /  Ľubomíra Kurhajcová (semifinali)

 Bryanne Stewart /  Samantha Stosur (quarti di finale)
 Zsófia Gubacsi /  Kira Nagy (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 Tabellone doppio

Tippmix Budapest Grand Prix 2004